— ежегодный опрос читателей манги, проводящийся в рамках крупного японского аниме-фестиваля . Главным критерием опроса является издаваемые серии манги или манхвы, не получившие за год, предшествующему объявлению результатов опроса, адаптацию в формате аниме. Первые результаты опроса были объявлены в прямом эфире Nico Nico Live 23 марта 2018 года и были приурочены к пятилетию AnimeJapan.

Результаты опросов

2018 год 
Источники: .

2019 год 
Источник: .

2020 год 
Источник: .

2021 год 
Источники: .

2022 год 
Источник: .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт AnimeJapan
 Результаты опроса 2018 года
 Результаты опроса 2019 года
 Результаты опроса 2020 года
 Результаты опроса 2021 года
 Результаты опроса 2022 года

Появились в 2018 году в Японии
Списки:Аниме и манга
Рейтинги